Bukovice est un toponyme qui peut désigner :

Bukovice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Bukovice, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie